PSMD7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 324 амінокислот, а молекулярна маса — 37 025.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки